Мерген — топоним.

Казахстан 
 Мерген — село в Баянаульском районе Павлодарской области.
 Мерген (быв. Чапаевское) — аул в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Мерген — посёлок в Каа-Хемском районе Тывы.
 Мерген — река в Тыве, правый приток Малого Енисея.

Примечания